San Antonio Buenavista ist der Name folgender Orte in Mexiko:

 San Antonio Buenavista (Jitotol) in Chiapas
 San Antonio Buenavista (La Independencia) in Chiapas
 San Antonio Buenavista (Almoloya de Juárez) in México
 San Antonio Buenavista (Toluca) in México